Los Vengadores  a:

Cómics
Los Vengadores equipo de superhéroes conformado por varios personajes de Marvel Comics.

Cine 
Los vengadores, película de 1998 basada en la serie de televisión británica de los años 60. Protagonizada por Ralph Fiennes y Uma Thurman como una pareja de espías en busca de algo.

Televisión
Los vengadores, serie de televisión de los años 60' de la ABC para la televisión británica y protagonizada por Patrick Macnee y Diana Rigg.
Los Vengadores unidos, nueva serie de televisión de Marvel comics emitida entre 2013.